

Geografia e toponimi 
 Chantilly – comune francese
 Chantilly – località della Virginia

Altro 
 Crema chantilly  – dolce composto da panna montata e zucchero a velo